L'édition 2019 du tournoi de tennis de Strasbourg se déroule du 19 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Dayana Yastremska remporte le tournoi en simple, Daria Gavrilova et Ellen Perez celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Roumaine Mihaela Buzărnescu, de la Française Alizé Cornet, de l'Italienne Camila Giorgi, de la Serbe Aleksandra Krunić, de la Croate Petra Martić, de la Russe Anastasia Pavlyuchenkova et de l'Australienne Ashleigh Barty. Elles sont respectivement remplacées par Zhu Lin, Magda Linette, Luksika Kumkhum, Fiona Ferro, Jessica Pegula, Shelby Rogers et Diāna Marcinkēviča.

Lauréates 
En simple, l'Ukrainienne Dayana Yastremska remporte son troisième titre en s'imposant face à la Française Caroline Garcia.

En double, Daria Gavrilova et Ellen Perez remportent leur premier titre ensemble en battant en finale Duan Ying-Ying et Han Xinyun. Il s'agit de leur  et  dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Strasbourg
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2019
Tennis féminin en 2019
Tennis en France en 2019
Sport en France en mai 2019
Tennis en mai 2019